Суторина — село в Черногории
 Суторина — река в Черногории